Соссю́р (де Соссюр, ) — швейцарская фамилия, которую носят представители семьи учёных.

Известные носители 
 Соссюр, Анри де (1829—1905) — минералог и энтомолог.
  (1866—1925) — офицер французского военного флота и исследователь астрономии Древнего Китая.
 
 Соссюр, Орас Бенедикт де (1740—1799) — физик, геолог, ботаник и альпинист.
 ; 1894—1971) — психоаналитик.
 Соссюр, Рене де (1868—1943) — лингвист.
 Соссюр, Фердинанд де (1857—1913) — лингвист.

См. также 
 Соссюр — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.
 Неккер де Соссюр, Альбертина Адриенна (1766—1841) — писательница, переводчица и педагог.